Kharkhorin kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Harhorin (distrikt), Övörchangaj, 
 Charchorin (ort i Mongoliet), Övörchangaj, 

Robotskapade Mongolietförgreningar